udmurt nyelv
udmurt nép
Udmurtföld